Lhotka est un toponyme qui peut désigner :

Lhotka, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lhotka, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Lhotka, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Lhotka, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lhotka, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Lhotka, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Lhotka, un quartier de Prague ;
 Lhotka nad Labem, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Lhotka u Litultovic, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Lhotka u Radnic, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
 Komorní Lhotka, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Ostrovec-Lhotka, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
ainsi que de nombreux quartiers de communes tchèques.

Homonymie de localités en  Tchéquie